Jméno a příjmení Miroslav Beran má více známých nositelů:

 Miroslav Beran (fotbalista) (* 1959) – český fotbalista, brankář
 Miroslav Beran (mykolog) (* 1967) – český mykolog, chemik a pedagog
 Miroslav Beran (politik) – český politik, zastupitel Libereckého kraje